Bucksport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bucksport (Maine)
Bucksport (South Carolina)